Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Majchrowicz – polski koszykarz 
 Klemens Edmund Majchrowicz – polski żołnierz
 Stefan Majchrowicz – białoruski publicysta, krytyk literacki i filolog
 Szymon Majchrowicz – katolicki historyk, pisarz religijny, teolog i kaznodzieja jezuicki